Barcelos steht für

 Barcelos, Stadt in Portugal
 Barcelos (Freguesia), Ort in Portugal
 Barcelos (Amazonas), Stadt in Brasilien

Barcelos ist der Familienname folgender Personen:

 Cristóvão de Castro Barcelos (1883–1946), brasilianischer Generalmajor
 Crysan Queiroz Barcelos (* 1996), brasilianischer Fußballspieler